Ве́реск:
 Вереск () — род растений из семейства Вересковые.
 СР-2 «Вереск» — пистолет-пулемёт российского производства.
 «Вереск» — польский черно-белый фильм 1938 года, мелодрама.

См. также 
 Верески (фильм)
 Верещатник